Loss steht für:
 Loss, eine Zählstatistik für Pitcher im Baseballsport
 Loss (Band), eine Funeral-Doom-Band.

Loss ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Loss (* 1972), deutsche Politikerin (SPD)
 Daniel Loss (* 1958), Schweizer Physiker
 Giuseppe Loss (1831–1880), Jurist, Botaniker und Alpinist
 Joe Loss (1909–1990), britischer Musiker und Big-Band-Leiter
 Michael Loss (* 1954), Mathematiker

Siehe auch:
 Los
 Lossius